Српска лига Запад у сезони 2006/07. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига ове сезоне броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су зоне - Моравичка, Подунавска, Посавска и Шумадијска.

Клубови у сезони 2006/07.

Табела

Прва лига Србије

Српска лига Запад 

Легенда

Спољашње везе 
  на сајту Фудбалског савеза Запада
 Сезона 2006/07 на srbijasport.net

Српска лига Запад
Српске фудбалске лиге у сезони 2006/07.